Quintus Aelius Tubero (historicus), Romeinse historicus en jurist
Quintus Aelius Tubero (193 v. Chr.), Romeins politicus
Quintus Aelius Tubero (129 v. Chr.), Romeins politicus
Quintus Aelius Tubero (11 v. Chr.), Romeinse politicus en consul